A történelmi Magyarországon található több település neve:

Dengeleg (Belső-Szolnok, majd Szolnok-Doboka vármegye, ma Románia, Kolozs megye)
Egyházasdengeleg (Nógrád vármegye, ma Nógrád megye)
Érdengeleg (Szatmár vármegye, ma Románia, Szatmár megye)
Kisdengeleg (Szatmár vármegye, ma Románia, Szatmár megye)